Als Guttenberger Fehde bezeichnet man die

 Guttenberger Fehde (1380)
 Guttenberger Fehde (1497–1502)